Isdes – bóstwo zmarłych
 Isdes (Loiret) – miejscowość i gmina we Francji, w Regionie Centralnym